Анато́лий Ефи́мов:
 Ефимов, Анатолий Ильич (более известен под фамилией Кибеч; род. 1937) — чувашский прозаик, поэт и драматург, педагог.
 Ефимов, Анатолий Николаевич (1908—1987) — советский экономист, академик.
 Ефимов, Анатолий Петрович (1923—2013) — председатель городского исполкома, город Миасс.
 Ефимов, Анатолий Филиппович (1924—2010) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.